André Pilette – pilota automobilistico belga di Formula 1
 Edmond Pilette – architetto francese
 Émile Pilette – architetto francese
 Teddy Pilette – ex pilota automobilistico belga di Formula 1
 Théodore Pilette – pilota automobilistico belga